Gibson est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Adam Gibson (1986-), joueur de basket-ball australien ;
 Alan Gibson (1938-1987), réalisateur canadien ;
 , joueur de rugby à XV anglais ;
 Alfred Gibson (v. 1851-1874), explorateur australien ;
 Alice Gibson (1923-2021), bibliothécaire bélizienne ;
 Althea Gibson (1927-2003), joueuse de tennis américaine ;
 Antonio Gibson (1998-), joueur américain de football américain ;
 Arethusa Gibson (1814-1885), militante libérale britannique ;
 Arthur Gibson (1844-1927) ;
 Barbara Gibson (1962-), femme politique britannique ;
 Blaine Gibson (1918-2015), sculpteur et animateur Disney ;
 Bob Gibson (1931-1996), musicien américain ;
 Bob Gibson (1935-2020), lanceur des ligues majeures de baseball ;
 
 Catherine Gibson (1931-2013), nageuse britannique ;
 , réalisateur, producteur et scénariste pour le cinéma et la télévision ;
 Charles Dana Gibson (1867-1944), artiste américain ;
 
 Colin Gibson (1948-), chef décorateur et directeur artistique australien ;
 Colin Gibson (1960-), footballeur anglais ;
 Dan Gibson (1922-2006), photographe et preneur de son canadien ;
 Dan Gibson (1956-), auteur canadien ;
 Daniel Gibson (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Darron Gibson (1987-), footballeur irlandais ;
 Daryl Gibson (1975-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Deborah Gibson (1970-), chanteuse, auteure-compositrice-interprète et actrice américaine ;
 Don Gibson (1928-2003), compositeur-interprète américain de musique country ;
 Dorothy Gibson (1889-1946), l'une des premières actrices de cinéma muet américain ;
 Duff Gibson (1966-), skeletoneur canadien ;
 Edward Gibson (1936-), astronaute américain ;
 Eilidh Gibson (1995-), céiste britannique ;
 Eleanor Gibson (1910-2002), psychologue et professeure d'université américaine ;
 Emily Patricia Gibson (1864-1947), relectrice néo-zélandaise, féministe, socialiste et internationaliste ;
 Ethelyn Gibson (1987-1972), actrice américaine ;
 George Gibson (1912-1990), footballeur anglais ;
 Gwendalyn Gibson (1999-), cycliste américaine ;
 Guy Gibson (1918-1944), pilote britannique de la Royal Air Force (RAF) ;
 Harold Gibson (1898-1975), homme politique fidjien ;
 Henry Gibson (1935-2009), acteur américain ;
 Hoot Gibson (1892-1962), acteur américain du cinéma muet ;
 Hutton Gibson (1918-2020), écrivain américain ;
 
 
 Jimmy Gibson (1901-1978), footballeur écossais ;
 John Gibson (1790-1866), sculpteur britannique ;
 John Gibson (1993-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jon Gibson (1940-2020), flûtiste, saxophoniste, clarinettiste et compositeur américain ;
 Josh Gibson (1911-1947), joueur de baseball ;
 Julie Gibson (1913-2019), actrice américaine ;
 Katherine Gibson, géographe économiste féministe ;
 Kirk Gibson (1957-), ancien voltigeur de baseball ;
 Kyle Gibson (1987-}, joueur américain de baseball ;
 Kyle Gibson (1987-}, joueur américain de basket-ball ;
 Lucian P. Gibson (1890-1959), musicien de ragtime ;
 Mavis Gibson, avocate et juge zimbabwéenne ;
 Mel Gibson (1956-), réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Mike Gibson (1942-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Neilly Gibson (1873-?), joueur de football écossais ;
 Orville Gibson (1856-1918), guitariste et fondateur de Gibson Guitar Corporation ;
 Patricia Gibson (1968-), femme politique écossaise ;
 Ralph Gibson (1939-), photographe américain 
 
 Roy Gibson, dirigeant britannique ;
 Ruben Gibson (1958-), catcheur américain ;
 Shelton Gibson (1995-), joueur américain de football américain ;
 Stuart Gibson (1977-), athlète britannique puis australien ;
 Sybil Gibson (1908–1995), artiste peintre américaine ;
 Taj Gibson (1985-), joueur américain de basket-ball de la NBA ;
  (1880-1937), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Thomas Gibson (1962-), acteur et réalisateur américain ;
 Tyrese Gibson (1978-) acteur, mannequin et chanteur de R'n'B américain ;
 Victor Gibson (1881-?), ancien footballeur et entraîneur écossais ;
 Violet Gibson (1876-1956), attenta le  à la vie de Benito Mussolini,
 Walter B. Gibson (1897-1985), écrivain américain ;
 William Ralph Boyce Gibson (1869-1935), philosophe britannique ;
 
 William Gibson (1914-2008), dramaturge américain ;
 William Gibson (1948-), écrivain de science-fiction américain ;
  (1548-1596), bienheureux laïc, martyr en Angleterre 
 Wynne Gibson (1898-1987), actrice américaine ;
 Zack Gibson (1990-), nom de ring du catcheur britannique Jack Rea.

Toponyme

Le Gibson Hall, bâtiment historique de Londres.

Gibson, un village en Australie-Occidentale,
 Désert de Gibson, situé en Australie-Occidentale

Gibsons en Colombie-Britannique

Gibson (Arkansas), 
 Gibson (Géorgie),
 Gibson (Iowa)
 Gibson (Louisiane), 
 Gibson (Mississippi), 
 Gibson (Tennessee), 
 Gibson (Wisconsin), 
 Gibson (Caroline du Nord)
 ,
 Township de Gibson dans le Michigan,
Gibson Reservoir.

Autres 
 Gibson Guitar Corporation, une société des États-Unis qui fabrique des guitares et d'autres instruments à cordes,
 Gibson Greetings, une société américaine de carte postale, filiale d'American Greetings depuis 1999
 Gibson, est une marque d'électroménager, filiale d'Electrolux, fabriquant des réfrigérateurs.
 Gibson Technology, société britannique spécialisée dans le sport automobile, créée par Bill Gibson.
 Le Gibson est un violon du luthier Antonio Stradivari.
 Gibson Brothers

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis